Ermida de São Brás (ou Ermida de São Braz) pode referir-se a:

 Ermida de São Brás (Évora)
 Ermida de São Brás (Herdade da Fainha), Évora Monte
 Ermida de São Brás (Ponta Delgada)

Ver também 
 Capela de São Brás (Bombarral)
 Igreja de São Brás
 São Brás (desambiguação)

Desambiguação